Vozmediano puede hacer referencia a:

Lugares
Vozmediano (León), localidad del municipio de Boñar, en la provincia de León, España.
Vozmediano (Soria), municipio de la provincia de Soria, España.

Personas
Antonio de Vozmediano (), político español, secretario de Felipe II y gobernador de Yucatán.
Santiago Vozmediano Herrera (1914), futbolista español.